Hünibach steht für:

 Hünibach (Gewässer), ein Bach, der im Thunersee in der Schweiz mündet
 Ein Ortsteil der politischen Gemeinde Hilterfingen in der Schweiz